Presa di Geertruidenberg – assedio combattuto nel 1573 nell'ambito della guerra degli ottant'anni
 Presa di Geertruidenberg – assedio combattuto nel 1589 nell'ambito della guerra degli ottant'anni